Das Virginia Slims U.S. Indoors 1971 war ein Tennisturnier der Damen in Detroit. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 18. bis 21. März 1971 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Detroit